Rheocyclops är ett släkte av kräftdjur. Rheocyclops ingår i familjen Cyclopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Rheocyclops